Антиф:

 Персонажи древнегреческой мифологии
 Антиф (сын Фессала) — сын Фессала, внук Геракла, упоминается у Гомера.
 Антиф — сын Приама и Гекабы. Убил одного грека. Убит Агамемноном. См. список детей Приама.
  — сын Мирмидона и Писидики (дочери Эола и Энареты), брат Актора.
 Антиф — сын Эгиптия (Египтия) и товарищ Одиссея; был съеден Полифемом.

Прочее
 (13463) Антиф — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.